Untergreuth ist der Name folgender Orte:

 Untergreuth (Frensdorf), Ortsteil von Frensdorf im Landkreis Bamberg, Oberfranken, Deutschland 
 Untergreuth (Gemeinde Finkenstein am Faaker See), Ortschaft von Finkenstein am Faaker See im Bezirk Villach-Land, Kärnten, Österreich